Haglund ist ein schwedischer Familienname von:

 Carl Haglund (* 1979), finnlandschwedischer Politiker
 Daniel Haglund (* 1980), schwedischer Musiker
 Dean Haglund (* 1965), kanadischer Schauspieler
 Gustaf Emanuel Haglund (1900–1955), schwedischer Botaniker
 Ivar Haglund (1905–1985), amerikanischer Musiker und Gastronom
 Kirsten Haglund, amerikanische Schönheitskönigin
 Linda Haglund (1956–2015), schwedische Leichtathletin
 Magnus Haglund (* 1973), schwedischer Fußballspieler und -trainer
 Maria Haglund (* 1972), schwedische Kanutin
 Mats Haglund (* 1976), schwedischer Fußballspieler
 Patrik Haglund (1870–1937), schwedischer Mediziner
 Philip Haglund (* 1987), schwedischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Haglund-Syndrom
 Hägglund